Zacconi ist der Familienname folgender Personen:

 Ermete Zacconi (1857–1948), italienischer Theater- und Filmschauspieler
 Giuseppe Zacconi (1910–1970), italienischer Filmregisseur
 Ludovico Zacconi (1555–1627), italienischer Komponist und Musiktheoretiker

Siehe auch:
 Sacconi